Ranomi Kromowidjojo, Nederlands zwemster
 Kromo, spreekstijl in het Javaans